Draugr o Draug puede referirse a:

 Draugr: un no muerto de la mitología escandinava.
 Draugr (planeta): un exoplaneta que orbita el púlsar Lich (púlsar) de la constelación de Virgo.